Imię i nazwisko Irina Bogaczowa nosiły lub noszą m.in.:
 Irina Bogaczowa (1939–2019) – rosyjska śpiewaczka operowa, mezzosopran
 Irina Bogaczowa (ur. 1961) – radziecka i kirgiska lekkoatletka, biegaczka długodystansowa, trzykrotna olimpijka